Rovnostář může být:
 zastánce politické ideologie rovnostářství
 Leveller — člen britského politického hnutí 17. století